Izabełła Szinikowa (bułg. Изабелла Шиникова, ur. 25 października 1991 w Sofii) – bułgarska tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała we wrześniu 2008 w turnieju ITF w bułgarskim Ruse.

Na swoim koncie ma wygranych dwadzieścia dwa turnieje w grze pojedynczej i trzydzieści jeden w grze podwójnej rangi ITF.

W kwietniu 2016 zanotowała swój debiut w turnieju głównym cyklu WTA Tour w Katowicach, ale przegrała w pierwszej rundzie z Alizé Cornet.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Bułgarskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Sofii
Urodzeni w 1991